Kalomo steht für:

 Kalomo (Sambia), Stadt in Sambia
 Kalomo (Distrikt), Distrikt in Sambia

Kalomo ist der Name folgender Personen:
 Catherine Kalomo, sambische Hockeyspielerin